Modliszewscy herbu Łabędź – polski ród szlachecki
 Modliszewscy herbu Ostoja – polski ród szlachecki